

Geografia

Austria 
 Baumkirchen – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Niemcy 
 Baumkirchen – dzielnica Monachium